Иван Петрович Штевен — русский литератор первой половины XIX века.

Служил в Санкт-Петербурге частным приставом.

В 1830—1840-х годах публиковал исторические романы, сказки в стихах. Исследователям русской фантастики известен своей повестью «Магические очки» (1845), герой которой с помощью волшебных очков становится человеком-невидимкой.

Современники ценили прозу Штевена невысоко. Так И. И. Панаев вспоминает следующий свой разговор с известным критиком Н. А. Полевым:

 — Я здесь уж совсем не тот-с. Я вот должен хвалить романы какого-нибудь Штевена, а ведь эти романы галиматья-с.
 — Да кто же вас заставляет хвалить их? — спросил я с удивлением.
 — Нельзя-с, помилуйте, ведь он частный пристав.
 — Что ж такое? Что вам за дело до этого?
 — Как что за дело-с! Разбери я его как следует, — он, пожалуй, подкинет ко мне в сарай какую-нибудь вещь, да и обвинит меня в краже. Меня и поведут по улицам на верёвке-с, а ведь я отец семейства!

Публикации

Ссылки 
 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Писатели-фантасты России
Писатели-фантасты Российской империи
Авторы исторических романов